USS Patriot (1861), een Amerikaanse schoener.
 USS Patriot (YT-127), een Amerikaanse sleepboot, overgenomen van de kustwacht.
 USS Patriot (PYc-47), een Amerikaanse hulponderzeebootjager.
 USS Patriot (1991), een Amerikaanse mijnenjager van de Avengerklasse.